Австрийская Бундеслига 1996/1997 () — 85-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 24 июля 1996 года и закончился 3 июня 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1996/1997 на rsssf.com

1996/1997
Спорт в Австрии в 1996 году
Спорт в Австрии в 1997 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997